Дехканаба́д () — название населённых пунктов в Узбекистане:
 Дехканабад (Кашкадарьинская область)
 Дехканабад (Сырдарьинская область)
 Дехканабад (Ферганская область)